Анте Рогульич (; родился 11 марта 1996 года, Сплит, Хорватия) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Университатя (Крайова)».

Клубная карьера 

Рогульич — воспитанник клубов «Омладинач Враньиц» и «Адриатич Сплит». Летом 2013 года он подписал контракт с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Для получения игровой практики Анте был отправлен в фарм-клуб «Лиферинг». 2 августа 2013 года в матче против «Парндорфа» он дебютировал в Первой австрийской лиге. 6 августа в поединке против «Альтаха» Рогульич забил свой первый гол за «Лиферинг». 29 октября 2014 года в матче Кубка Австрии против «Ваккера» он дебютировал за основной состав «Ред Булл Зальцбург». В этом же поединке Анте забил свой первый гол за клуб. 1 ноября в матче против «Адмиры Ваккер Мёдлинг» он дебютировал в австрийской Бундеслиге.

Летом 2015 года Рогульич на правах аренды перешёл в «Хайдук». 12 июля в матче против загребского «Динамо» он дебютировал в чемпионате Хорватии. 28 октября в поединке Кубка Хорватии против «Ликеника» Анте забил свой первый гол за «Хайдук».

Летом 2016 года Рогульич был отдан в аренду в «Адмира Ваккер Мёдлинг». 20 августа в матче против «Рида» он дебютировал за новый клуб. В начале 2017 года Анте на правах аренды присоединился к «Ваккеру». 24 февраля в матче против «Ваттенса» он дебютировал за новую команду. 19 мая в поединке против «Хорна» Анте забил свой первый гол за «Ваккер». Летом 2017 года Рогульич стал свободным агентом и подписал контракт с кипрским «Пафосом». 24 сентября в матче против столичного «Олимпиакоса» он дебютировал в чемпионате Кипра. 21 октября в поединке против «Неа Саламина» Анте забил свой первый гол за «Пафос».

Международная карьера 
В 2013 году Рогульич в составе юношеской сборной Хорватии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Словакии. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, России и Украины.

В том же году Рогульич поехал на юношеский чемпионат мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против Марокко, Панамы и Узбекистана. В поединке против панамцев Анте забил гол.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Университатя» Крайова